Unabhängigkeitsplatz oder Platz der Unabhängigkeit ist der Name folgender Plätze:

 Unabhängigkeitsplatz (Aşgabat), Turkmenistan
 Unabhängigkeitsplatz (Jakarta), Indonesien
 Unabhängigkeitsplatz (Minsk), Belarus
 Unabhängigkeitsplatz (Sofia), Bulgarien
 Unabhängigkeitsplatz (Kaunas), Litauen
 Unabhängigkeitsplatz (Vilnius), Litauen
 Unabhängigkeitsplatz in Kiew, Ukraine, siehe Majdan Nesaleschnosti
 Unabhängigkeitsplatz in Taschkent, Usbekistan, siehe Mustaqillik Maydoni

Siehe auch:
 Piazza Indipendenza
 Plaza Independencia
 Independence Square